Enric Massó i Vázquez, polític i enginyer (alcalde de Barcelona)
 Enric Massó i Urgellès, escriptor.